Alias kan henvise til flere artikler:
 Pseudonym – det samme som alias
 Antialiasing – øger læsbarheden ved lavere opløsninger
 Alias (tv-serie) – en amerikansk tv-serie
 alias (kommando) – en kommando i diverse shell's til visning eller oprettelse af kommando genveje